Лахманн () — фамилия.

 Лахманн, Густав Виктор (1896—1966) — немецкий военный лётчик и авиационный инженер.
 Лахманн, Карл (1793—1851) — немецкий филолог-классик и германист.
 Лахманн, Людвиг (1906—1990) — немецкий экономист.
 Лахманн, Ренате (род. 1936) — немецкий славист и теоретик литературы.

См. также 
 Лахман